

Personen
Watanabe (Japans: 渡辺, Watánabee) is de vijfde veelvoorkomende familienaam in Japan,
de naam heeft iets te maken met de oversteek van een rivier, voorde. Naamdragers zijn:
 Daigo Watanabe (1984), Japans voetballer
 Gedde Watanabe (1955), Amerikaans acteur
 Kanako Watanabe (1996), Japans zwemster
 Ken Watanabe (1959), Japans acteur
 Urato Watanabe (1909-1994), Japans componist, muziekdocent en dirigent
 Shōzaburō Watanabe (1885-1962), Japans uitgever van shin hanga
 Tetsuya Watanabe (1973), Japans componist
 Toshiyuki Watanabe (1955), Japans componist
 Yosei Watanabe, Japans deejay

Japanse achternaam